Гэри Нил (; родился 3 октября 1984 года в Балтиморе, Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за испанский баскетбольный клуб «Сарагоса». Выступал в европейских чемпионатах за турецкий клуб «Каршияка», испанские команды «Барселона» и «Малага», итальянский «Тревизо», а также клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс», «Милуоки Бакс», «Шарлотт Хорнетс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Вашингтон Уизардс». Играет на позициях атакующего и разыгрывающего защитника.

Профессиональная карьера 
Нил выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2007 года, однако не был выбран ни одной командой. Поэтому он переехал в Европу, где стал выступать за турецкий клуб «Каршияка» в составе которого стал самым результативным игроком Турецкого чемпионата, набирая в среднем за игру 23,6 очка.

В январе 2008 года БК «Барселона» купила права на баскетболиста у «Каршияки». В сезоне 2007/08 он в среднем за игру набирал 2,3 очка в Евролиге и 3,3 очка в чемпионате Испании. В июне 2008 года он перешёл в итальянский клуб «Тревизо», где занял место разыгрывающего защитника в стартовом составе. В сезоне 2008/09 он был включён во вторую сборную всех звёзд Еврокубка УЛЕБ. В 2010 году он перешёл в «Малагу», где завершил сезон 2009/10, набирая в среднем 12,6 очка за игру.

22 июля 2010 года он подписал трёхлетний контракт с «Сан-Антонио Спёрс». В сезоне 2010/11 он вышел на площадку в 80 играх, набирая 9,8 очка и делая 2,5 подбора за игру. 27 апреля 2011 года во время 5 игры плей-офф против «Мемфис Гриззлис» на последней секунде сумел забить трёхочковый мяч и перевести игру в овертайм, в котором его команда одержала победу. Однако по итогам 6 игр первого раунда «Спёрс» уступили «Гриззлис» и вылетели из плей-офф.

2 января 2012 года «Спёрс» перевели Нила в клуб Лиги развития НБА «Остин Торос», где он должен был пройти реабилитацию после удаления аппендицита. Однако уже на следующий день он был вызван обратно, так и не отыграв за «Торос» ни одной игры. 10 декабря 2012 года в игре против «Хьюстон Рокетс» Нил набрал рекордные для себя в НБА 29 очков.

10 февраля 2015 года Нил вместе со вторым выбором на драфте 2019 года был обменен в «Миннесоту Тимбервулвз» на Мо Уильямса, Троя Дэниелса и денежную компенсацию.

9 июля 2015 года Нил подписал контракт с «Вашингтон Уизардс». Значительную часть сезона 2015/2016 Нил пропустил из-за травмы, 9 марта 2016 года он был отчислен клубом из состава.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

 NBA.com Profile 
 Euroleague.net Profile 
 Spanish League Profile 
 Eurocup Profile 
 Italian League Profile  
 Turkish League Profile 
 ESPN.com Profile 

Баскетболисты США
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки БК «Сарагоса»
Выпускники Таусонского университета